Yejong ist der Name folgender koreanischer Könige:

 Yejong (Goryeo) (1105–1122), war 16. König des Goryeo-Reichs (918–1392)
 Yejong (Joseon) (1468–1469), war 8. König der Joseon-Dynastie (1392–1910)